«Jaime Ruiz» puede referirse a:
 Jaime Ruiz La Rosa (1935–), futbolista peruano.
 Jaime Ruiz Dorado (1975–), futbolista mexicano.
 Jaime Ruiz (1984–), futbolista colombiano.